Прва књига дневника, Прва књига летописа, Паралипоменон или хроника (јез-грΠαραλειπομενων ) је прва од два канонске књиге дневника у Танаху и Старом завету, чији је ауторство се традиционално приписује пророку Јездри. .

Садржај 
Књига почиње набрајањем рода изабраног народа Израиља, затим говори о ратовима цара Давида, завршавајући са избављењем од вавилонског ропства и изградњом храма.
.

У Септуагинти Књиге дневника су придодате књизи Самуиловој. Као две засебне књиге појављује се у црквенословенском преводу Библије. Име Паралипоменон прихваћено је у Вулгати.

Мишна (Иома 1: 6) извештава да је хроника међу књигама које се читају првосвештеници пре почетка Јом Кипур.

Писање књиге је завршено у периоду од 468.-455. п. н. е. у периоду ослобађања Јездре из Вавилона, у седмој години владавине персијског краља Артаксеркса и пре доласка Немије у Јерусалим (455. п. н. е.).

Првих девет поглавља књиге говори о Адаму, а затим о јеврејском народу. Све остале књиге прве и друге приповедају о владавини јудејских краљева по повратку из ропства. У почетку се говори о смрти Саула (први краљ јудејски), а затим о Давиду, Соломону (син Давидов), и њиховим наследницима.

Хроника излаже историју Израиља од времена краља Давида све до пада царства Јудеје, у време владавине краља Седекије. Дуже увод, који се састоји углавном од разних родослова, служи као оквир историјског наратива књиге, који се завршава изводим из наредбе Кира, који је преузет из књиге Јездрине.

Хроника може се поделити на три главна дела:
Увод (навођење родослова) (1 Дневника 1-9.);
Историја Израиља под владавином Давида и Соломона (1 Днев 10 - 2 Днев 9.);
Историја Јудеје из времена формирања, као резултат распада Соломоновог царства и до његовог пада (2 Днев 10-36.).

Извори

Литература 
 

Књиге Старог завета